Glasgow – miasto w Szkocji
Miejscowości w USA:
 Glasgow – jednostka osadnicza w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Glasgow – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Scott
 Glasgow – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Barren
 Glasgow – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 Glasgow – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Valley
 Glasgow – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Coos
 Glasgow – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Glasgow – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Rockbridge
 Glasgow – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha
Gminy w USA:
 Glasgow (ang. Glasgow Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
inne:
 Glasgow (Kanada)
 Port Glasgow
 HMS „Glasgow” – okręty brytyjskiej marynarki wojennej
 Skala śpiączki Glasgow

Zobacz też 
 New Glasgow